Amt Lauenburg bezeichnet:

 Amt Lauenburg (Herzogtum Sachsen-Lauenburg), Amt im Herzogtum Sachsen-Lauenburg
 Amt Lauenburg, Amt im Königreich Hannover, siehe Amt Koldingen